El Torneig d'Estocolm 2022, oficialment conegut com a Stockholm Open 2022, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 53a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 23 de novembre de 2022 al Kungliga tennishallen d'Estocolm, Suècia.

El tennista danès Holger Rune va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2022
ATP Tour 2022